Drecksau ist:
 ein Schimpfwort
 Drecksau (Band), Doomcore-Band aus Nürnberg
 Drecksau (Roman) (Originaltitel Filth), Roman des Autors Irvine Welsh aus dem Jahr 1998
 Drecksau (Film) (Originaltitel Filth), Verfilmung des Romans durch Jon S. Baird aus dem Jahr 2013
 Drecksau (Spiel), ein Kartenspiel, das 2012 auf der Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres stand

Siehe auch:

 Harri Pinter, Drecksau, Spielfilm von Andreas Schmied (2017)